Шопфлох — коммуны в Германии.

 Шопфлох (Франкония)
 Шопфлох (Шварцвальд)